HMS Eagle je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Eagle (1650) 
 HMS Eagle (2.) 
 HMS Eagle (3.) 
 HMS Eagle (4.) 
 HMS Eagle (5.) 
 HMS Eagle (6.) 
 HMS Eagle (7.) 
 HMS Eagle (8.) 
 HMS Eagle (9.) 
 HMS Eagle (10.) 
 HMS Eagle (11.) 
 HMS Eagle (12.) 
 HMS Eagle (13.) 
 HMS Eagle (1918) 
 HMS Eagle (1944) 
 HMS Eagle (R05)

Eagle